Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre C.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Lien externe 
 Liste de séries commençant par C

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

de:Liste der Manga-Titel#C
en:List of licensed manga in English#C
id:Daftar manga#C
it:Progetto:Anime e manga/Lista di manga#C
ko:애니메이션과 만화의 목록
la:Index Mangarum#C